Csehország
 Loukov, település Kroměříži járásban
 Loukov, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Loukov, Dolní Město településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Loukov, Háje nad Jizerou településrésze a Semilyi járásban